Вертика́ль — значення:

 Вертикаль — пряма в нарисній геометрії. Вертикальною або прямовисною лінією називається пряма, напрям якої збігається з напрямом сили тяжіння і визначається схилом, тобто ниткою з прив'язаним до кінця її вантажем.
 Вертикаль (астрономія) або вертикальне коло — (також коло висот) — велике коло небесної сфери, що проходить через зеніт і надир перпендикулярне до горизонту. Вертикальне коло, що проходить через полюси світу, називається меридіаном. Вертикальне коло, перпендикулярне до меридіана, називається першим вертикалом.
 «Вертикаль» — радянський художній фільм реж. С. Говорухіна (1967).
 «Вертикаль» — книжкова серія постмодерністської російської фантастики, 1997 рік.
 «Вертикаль» — тип геофізичних ракет
 «Вертикаль» — видавництво
 Вертикаль влади — ієрархічний політичний устрій у країнах з авторитарними або тоталітарними режимами, напр. путінізм в Росії

Див. також 
 Вертикальна інтеграція

Джерела 
 

~